1. Bundesliga 2007-2008 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2007-2008 – campionato tedesco di pallavolo maschile